El Atletismo en los Juegos Panafricanos se celebran desde su primera aparición en 1965 en la República del Congo y ha estado ininterrumpidamente desde entonces.

Ediciones

Eventos

Masculino

Femenino

Medallero

Enlaces externos 
Lista de Resultados

Atletismo en los Juegos Panafricanos